Tidal - um adjtivo, em inglês, que remete à idéia de algo relacionado às marés
Tidal - na mitologia cristã, é o rei de Goim, um monarca mencionado em Gênesis 14:1.
Tidal (álbum) - álbum da cantora Fiona Apple
Tidal (serviço) - serviço de distribuição digital de música por subscrição